Ime (toponim) ili prezime Kozarac može se odnositi na:

Naselja:
 Kozarac (Čeminac), naselje u Baranji;
 Kozarac (Gvozd), naselje na Kordunu;
 Kozarac (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH

Osobe:
 Kozarac (prezime)
 Ivan Kozarac, književnik (1885. – 1910.)
 Josip Kozarac, književnik (1858. – 1906.)

Napomena: Postoje brojni drugi toponimi od istog korijena: Kozara, Kozarci, Kozare, Kozarevac, Kozarevići (Kozarevići (Novo Sarajevo, BiH), Kozarevići (Foča-Ustikolina, BiH)), Kozarevina, Kozarevo, Kozari, Kozarica, Kozarice, Kozarišče, Kozarišće, Kozarje, Kozarno, Kozaruša...